

Persone
 Gennaro Finizio – calciatore italiano
 Gigi Finizio – cantante e compositore italiano

Altro
 Finizio – album di Gigi Finizio